Алгайск — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Бушуйского сельсовета.

География 
Находится примерно в  38 километрах по прямой на юг-юго-запад от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат в районе резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
Основана  в 1914 году.  В 1926 году учтено было 205 жителей, преимущественно татар. В советское время работал колхоз  им. Разумова.

Население  
Постоянное население составляло 2 человека в 2002 году (100% русские),  1 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района